Tanskanen est un patronyme finnois, porté, entre-autres, par les personnes suivantes :

Patronyme
 Aarne Tanskanen (1888–1932), capitaine de chasseurs à pied
 Anne Tanskanen (née en 1978), chanteuse 
 Antti Tanskanen (né en 1946), influenceur
 Elina Tanskanen (née en 1977), journaliste,
 Sanna-Kaisa Tanskanen (née en 1965), linguiste
 Henna Tanskanen (née en 1983), actrice
 Jani Tanskanen (née en 1975), gymnaste 
 Johan Tanskanen (1851–1919), prêtre, journaliste 
 Juha Tanskanen, directeur sportif
 Kaija Tanskanen (né en 1926), professeur de musique, 
 Lauri Tanskanen, acteur
 Pekka Tanskanen (1866–1946), député 
 Riina Tanskanen (née en 1998), artiste 
 Seppo Tanskanen (né en 1941), général de division
 Unto Tanskanen (né en 1931), ambassadeur
 Vilma Tanskanen (née en 1995), hockeyeur

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois